Het ATP-toernooi van Bordeaux 1990 (met de officiële naam Philips Open) werd gespeeld van 10 tot en met 16 september 1990. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Villa Primerose in de Franse stad Bordeaux.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Bordeaux
Bordeaux